Campomaggiore ima više značenja:
 Campomaggiore, Caserta
 Campomaggiore, Latina
 Campomaggiore, Potenza